The Hunch – film del 1921 diretto da George D. Baker
The Hunch – film del 1967 diretto da Sarah Erulkar